Niemcy:
 Chorin – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Schorfheide-Chorin – rezerwat biosfery

Szwajcaria:
 Chorin – franko-prowansalska nazwa gminy Sorens

Osoby:
 Alexandre Chorin – amerykański matematyk

Zobacz też:
 Britz-Chorin-Oderberg